Beeldmerk
 Logo (Mali), een gemeente in Mali
 Logo (programmeertaal)
 Logo (computerspel)
 Logo!, een elektronisch apparaat (mini-PLC) van Siemens
 Unicode-symbolen, gebruikt voor algemene doeleinden
 Logo (Plesio), een plaats in Italië